L'Indian Wells Masters 2004 (conosciuto anche come Pacific Life Open per motivi di sponsorizzazione) 
è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. 
È stata la 28ª edizione dell'Indian Wells Masters, che fa parte della categoria ATP Masters Series nell'ambito dell'ATP Tour 2004, 
e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 2004. 
Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati all'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells in California, 
dall'8 al 22 marzo 2004.

Campioni

Singolare maschile 

 Roger Federer ha battuto in finale  Tim Henman, 6–3, 6–3

Singolare femminile 

 Justine Henin-Hardenne ha battuto in finale  Lindsay Davenport, 6–1, 6–4,

Doppio maschile

 Arnaud Clément /  Sébastien Grosjean hanno battuto in finale  Wayne Black /  Kevin Ullyett, 6–3, 4–6, 7–5

Doppio femminile

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez hanno battuto in finale  Svetlana Kuznecova /  Elena Lichovceva, 6–1, 6–2

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 2004